Sollo puede referirse a:

 el género de peces Acipenser o esturiones, especialmente el Acipenser sturio; o 
 el nombre común de la planta Lolium temulentum.